Le pic Pyramid, dans le Colorado.
Le pic Pyramid, en Californie.